Ченцо́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сусанинского района Костромской области России.

Административный центр — деревня Ченцово.

История 
Ченцовское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Сусанинского района
Сельские поселения Костромской области